Бошњачки се може односити на:

 Бошњачки језик, као језик етничких Бошњака
 припадност Бошњацима као посебној нацији
 припадност Бошњацима као становницима Босне (архаизам)
 Бошњачки, презиме
 повезаност са местом у чијем је називу садржана реч "Бошњак" или "Бошњаци" (нпр. атар села Бошњак - бошњачки атар)

Види још 
 Бошњак (вишезначна одредница)
 Бошњаци (вишезначна одредница)